la sonata per pianoforte n. 8 di Ludwig van Beethoven
 la sinfonia n. 6 di Pëtr Il'ič Čajkovskij.